Урсатій Георгій Антонович (1935—2016) — український архітектор, лауреат Державної премії імені Т. Г. Шевченка (1979).
 Урсатій Іван Олегович — капітан Збройних сил України учасник російсько-української війни.

Примітки